Kaijó může odkazovat na:

 Kaijó (Tokušima) – město v prefektuře Tokušima
 Kaijó Maru – paroplachetní fregata pozdního šógunátu
 Třída Kaijó č.1 – třída šesti oceánografických lodí japonského císařského námořnictva: Kaijó č.1 až Kaijó č.6
 Kaijó (1943) – letadlová loď japonského císařského námořnictva z druhé světové války